Amálie Švédská (Amálie Marie Šarlota; 22. února 1805, Stockholm – 31. srpna 1853, Oldenburg) byla švédskou princeznou, dcerou krále Gustava IV. Adolfa a Frederiky Dorotey Bádenské.

Život 
Po narození vyrůstala pod dohledem královské guvernantky Šarloty Stierneldové. Po otcově prohlášení po převratu v roce 1809 opustila s rodinou Švédsko a vyrůstala v matčině rodném Bádensku.

Byla postižena křivicí a nikdy se neprovdala ani neměla potomky. Zajímala se o hudbu a byla přítelkyní operní pěvkyně Jenny Lindové.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Holstein-Gottorp
Švédské princezny
Narození v roce 1805
Narození 22. února
Narození ve Stockholmu
Úmrtí v roce 1853
Úmrtí 31. srpna
Úmrtí v Oldenburgu
Ženy